

Красногвардійське — село, Адигея, Красногвардійський район.

Красногвардійське — селище міського типу, Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район, районний центр.
 Красногвардійське — село, Автономна Республіка Крим, Совєтський район.

Див. також 
 Червоногвардійське